Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

blindé

de chasseurs à pied
  de cyclistes-frontière
  de grenadiers
  de ligne
  de carabiniers
  de Chasseurs à cheval - guides
  de chasseurs à cheval
  de guides
  de lanciers
  d'artillerie

du génie de combat ou 1 Combat Engineer Regiment
  canadien ou 1 Canadian Regiment

d'infanterie (États-Unis)
  d'infanterie philippin
  de cavalerie (États-Unis)

Armée continentale

Armée de l'Union 
 1st California Cavalry
 1st California Infantry
 1st Connecticut Infantry
 1st Kansas Infantry
 1st Maryland Infantry
 1st Maryland Infantry, Eastern Shore
 1st Minnesota Infantry
 1st New York Engineer
 1st New York Infantry
 1st Ohio Artillery
 1st Rhode Island Infantry
 1st South Carolina Volunteers
 1st Vermont Cavalry
 1st Vermont Infantry

États confédérés d'Amérique 
 1st Arkansas Cavalry (Dobbins)
 1st North Carolina Infantry
 1st South Carolina Rifle
 1st Florida Infantry
 1st Kentucky Infantry (CSA)
 1st Maryland Infantry, CSA
 1st Mississippi Infantry
 1st Missouri Infantry (CSA)
 1st Rockbridge Artillery
 1st Texas Infantry
 1st Virginia Infantry



Infanterie
  d'infanterie
 1er régiment d'infanterie légère
  d'infanterie territoriale
  d'infanterie de marine ( RIMa)
  de France (Régime de Vichy)

  d'infanterie de choc aéroporté
  de chasseurs parachutistes
  de parachutistes d'infanterie de marine

  de fusiliers marins

  d’infanterie coloniale
  d'infanterie coloniale du Maroc

  de tirailleurs
  de tirailleurs algériens
  de tirailleurs du Cameroun
  de tirailleurs marocains
  de tirailleurs sénégalais
  de tirailleurs tonkinois

  mixte de zouaves et tirailleurs

  étranger
  étranger de parachutistes
  de marche du 
  de marche du 

  de zouaves

  de marche d'Afrique

Cavalerie
  d'automitrailleuses
  de carabiniers
  de cavalerie
  de cavalerie du Levant
  de chasseurs
  de chasseurs à cheval
  de chasseurs d'Afrique
  de chevau-légers lanciers 
  de cuirassiers
 1er régiment de cuirassiers de la Garde impériale
 1er régiment de cuirassiers de la Garde
  de cuirassiers
  de dragons
  de dragons à pied
  étranger de cavalerie
  de hussards parachutistes
  de lanciers 
 
  de spahis
  de spahis algériens
  de spahis marocains

Artillerie
  d'artillerie
  d'artillerie à cheval
 1er régiment d'artillerie à pied (1794-1815), (1820-1829) et (1854-1867)
 1er régiment d'artillerie à pied (1910-1919)
  d'artillerie lourde
  d'artillerie de marine (ex- d'artillerie coloniale)
  d'artillerie de montagne
  d'artillerie à pied

Premier empire
  des éclaireurs de la Garde impériale
  de gardes d'honneur de la Garde impériale
  de grenadiers à pied de la Garde impériale
  de chasseurs à pied de la Garde impériale
  de tirailleurs de la Garde impériale
  de voltigeurs de la Garde impériale
  de chevau-légers lanciers polonais de la Garde impériale

Divers
  de chasse
  de commandement et de soutien
  du génie
  étranger de génie
  d'hélicoptères de combat
  régiment du matériel 
  médical
  du train
  du service militaire adapté
 Le  d'infanterie de la Garde républicaine

1st Regiment Royal Horse Artillery

de bersagliers
 
  de cavalerie Nizza Cavalleria

de cavalerie

d'infanterie vieux-prussien
  à pied de la Garde
  de grenadiers de la Garde « empereur Alexandre »
  de grenadiers « prince-héritier » ( d'infanterie prussien-oriental)
  de dragons vieux-prussien
  de hussards du Corps
  de cuirassiers du Corps « grand Électeur » (régiment de cuirassiers silésien)

cosaque de Nertchinsk
  d'officiers du général Markov
  d'infanterie de la Garde de Sa Majesté

Homonymie d'unités militaires